Bonner Springs (Kansas) — cidade no estado de[Kansas
Bonner-West Riverside — região localizada em Montana
Condado de Bonner — condado do estado de Idaho

Desambiguações de topônimos